Le Carré de Liège est un fromage belge produit à Herve en Province de Liège.

Description 
Il s'agit d'un fromage à pâte molle affinée à cœur et à croûte fleurie blanche fabriqué à base de lait de vache pasteurisé. Il contient 45 % de matière grasse. Son goût est très doux et sa pâte est crémeuse. Il se retrouve sur le pain ou sur un plateau de fromages. Il peut être accompagné par un vin jeune et léger ou par une bière d'abbaye.

Il est commercialisé par la fromagerie Camal et est commercialisé en carrés de 150 grammes, 60 mm de côté pour une hauteur de 45 mm ainsi qu'à la découpe hors de carrés de  et 210 mm de côté. 

Il fait partie des nombreux fromages produits dans le Pays de Herve.

Voir aussi

Notes et références

Articles connexes 
 Gastronomie wallonne
 Fromage de Herve

Sources et liens externes 
 http://www.camal.be/
 http://www.fromagesdecheznous.be/

Fromage wallon
Fromage au lait de vache 
Cuisine liégeoise
Fromage à pâte molle à croûte fleurie
Beyne-Heusay